Восьмий розіграш Кубку Інтертото 2002, що проводився під егідою УЄФА, пройшов із 22 червня по 27 серпня  року. Усього брало участь 60 команд. Загалом було проведено 114 матчів, у яких забито 282 голи. Переможцями стали «Малага», «Фулгем», і «Штутгарт».

Перший раунд 
Загалом брали участь 40 клубів. Перші матчі зіграли 21—22 червня, матчі-відповіді — 28—29 червня.

Другий раунд 
Загалом брали участь 32 клуби, з яких 20 переможців першого раунду. Перші матчі зіграли 5—6 липня, матчі-відповіді — 12—13 липня.

Третій раунд 
Загалом брали участь 24 клуби, з яких 16 переможців другого раунду. Перші матчі зіграли 19—20 липня, матчі-відповіді — 26 липня.

Півфінал 
Перші матчі зіграли 30 липня, матчі-відповіді — 6 серпня.

Фінал 
Перші матчі зіграли 12 серпня, матчі-відповіді — 26 серпня.

Примітки

Джерела

Посилання 
 Кубок Інтертото 2002 на сайті УЄФА 

Кубок Інтертото
2002 у футболі